Hupfeld är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Hans Hermann Hupfeld (1905–1942), tysk fysiker 
 Herman Hupfeld (1894–1951), amerikansk kompositör och sångtextförfattare
 Hermann Hupfeld (1796–1866), tysk orientalist
 Renatus Hupfeld (1879–1968), tysk teolog

Tyska efternamn